Hideg-lyuk néven az alábbi üregek lettek írásban említve:

 Hideg-lyuk, bódvaszilasi barlang.
 Hideg-lyuk, dömösi barlang.
 Hideg-lyuk, pusztafalui barlang.
 Hideg-lyuk, salgótarjáni barlang.
 Hideg-lyuk, a Pál-völgyi-barlangrendszer egyik részének régi neve.
 Hideg-lyuk, a Hideg-résbarlang másik neve.
 Hideg-lyuk, a Kis-Hideg-lyuk másik neve.
 Hideg-lyuk, a Nagy-Hideg-lyuk másik neve.
 Hideg-lyuk, a Várgesztesi-zsomboly másik neve.

Hasonló nevek

 Hideglyuk, a Bekey-barlang másik neve.